Osoby o tym nazwisku:
 Eryk Kuszczak (1929-2013) – polski artysta
 Sławomir Kuszczak (ur. 1966) − polski artysta, malarz, rysownik, grafik i nauczyciel akademicki
 Tomasz Kuszczak (ur. 1982) − polski piłkarz